Костюки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костюки — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Костюки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Костюки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Костюки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Костюки — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Костюки — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Костюки — деревня в Любанском районе Минской области.
 Костюки — деревня в Узденском районе Минской области.

Польша 
 Костюки — село в  гмине Хорощ Белостокского повята Подляского воеводства.

Россия 
 Костюки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Украина 
 Костюки — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также